Akrofóbia, magaslati félelem
 Agorafóbia, nyílt terektől való félelem